

Persone 
 Giovanni Carlo Maria Clari (1677-1754) – compositore italiano
 Giulio Claro o Clari (1525-1575) – giurista italiano
 Jean-Claude Clari (1943) – scrittore canadese
 Roberto de Clari (1170 circa-1216 circa) – cavaliere medievale e storico francese

Altro 
Clari – opera semiseria di Fromental Halévy ed Henry Rowley Bishop
 Rocca Clarì - monte delle Alpi Cozie